Сезон 2013/2014 годов для грозненского «Терека» был шестым подряд, который клуб провёл в Российской футбольной премьер-лиге, заняв по его итогам 12-е место. В Кубке России клуб добрался до четвертьфинала, где проиграл ЦСКА.

31 мая 2013 года был подписан контракт с тренером Юрием Красножаном. Контракт был рассчитан на 3 года с возможностью продления. Однако 28 октября 2013 года Красножан был  отправлен в отставку за неудовлетворительные результаты команды (14-е место после 14 туров). Временно исполняющим обязанности главного тренера «Терека» стал Ваит Талгаев. 7 ноября 2013 года клуб возглавил Рашид Рахимов.

Состав 
На 27 февраля 2014 года:

Трансферы

Лето 

Пришли:

Ушли:

Зима 

Пришли:

 
 

Ушли:

Соревнования

Российская премьер-лига

Результаты по турам

Матчи

Итоговая таблица 

<small>Источник: rus.rfpl.org/table

Кубок России

Статистика

Выходы на поле и голы 

|-
|colspan="14"|Игроки, ушедшие из «Терека» в аренду:

|-
|colspan="14"|Players who appeared for Terek Grozny no longer at the club:

|}

Бомбардиры

Дисциплинарные взыскания

Примечания 

Терек Грозный
Терек Грозный
Сезоны ФК «Ахмат»